Кардиналы, возведённые Папой римским Анастасием IV — 3 клирика и мирянина были возведены в сан кардинала на одной Консистории за полуторагодовой понтификат Анастасия IV.

Консистория от декабря 1153 года 
 Грегорио делла Субарра (титулярная диакония неизвестна);
 Альберто, регулярный каноник Святого Виктора Парижского (кардинал-священник церкви Святых XII апостолов);
 Джакопо (кардинал-священник церкви Сан-Каллисто).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Анастасием IV ;
 Кардиналы возведённые папой римским Анастасием IV.

Анастасий IV

Анастасий IV